

Etnologia 
 Sherpa – gruppo etnico delle montagne del Nepal

Persone 
 Apa Sherpa – alpinista nepalese
 Dachhiri Sherpa – ex fondista e ultramaratoneta nepalese
 Mingma David Sherpa – alpinista nepalese
 Pasang Lhamu Sherpa – alpinista nepalese, prima donna del proprio paese a raggiungere la vetta del Monte Everest

Altro 
 Leyland Sherpa – veicolo commerciale leggero prodotto dalla Leyland Motors dal 1974
 Sherpa – diplomatico rappresentante personale di un capo di Stato o di un capo del Governo che prepara un vertice internazionale